Fuchs kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Fuchs (botaniker) (1872–1927), tysk botaniker
 Ernst Fuchs (entomolog), österrikisk entomolog
 Hans Peter Fuchs
 Waldemar Fuchs

Robotskapade auktorsförkortningar